Agrillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rhus microphylla;
 el nombre común de la planta Rumex acetosa.